Национальный чемпионат I 1901 () — первый сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1901
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1901 году